Хутор:
 Хутор — тип населённого пункта.

Топоним

Белоруссия 
 Хутор — упразднённый посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Хутор — упразднённая деревня в Добрушском районе Гомельской области.
 Хутор — агрогородок в Светлогорском районе Гомельской области.
 Хутор — деревня в Березинском районе Минской области.
 Хутор — деревня в Ляденском сельсовете Червенского района Минской области.
 Хутор — деревня в Рованичском сельсовете Червенского района Минской области.
 Хутор — деревня в Быховском районе Могилёвской области.

Россия 
 Хутор — село в Кяхтинском районе Бурятии.
 Хутор — посёлок в составе муниципального образования «город Екатеринбург».
 Хутор — деревня в Усть-Ишимском районе Омской области.
 Хутор — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Хутор — деревня в Новосильском районе Орловской области.
 Хутор — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Хутор — железнодорожная станция (населённый пункт) в Башмаковском районе Пензенской области.
 Хутор — до 1976 г. название посёлка Гайдаровск в Орджоникидзевском районе Хакасии.

Украина 
 Хутор — село в Шепетовском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Хутора
 Хуторок